Amerikai Egyesült Államok
 Redwood (Bar Harbor, Maine)
 Redwood (Mississippi)
 Redwood (New York)
 Redwood (Oregon)
 Redwood (Texas)
 Redwood megye, Minnesota
 Ausztrália
 Redwood (Queensland)
 Új-Zéland
 Redwood (Christchurch)
 Redwood (Wellington)